Мор'є́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 85 км на північний захід від Ренна, 12 км на схід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2019 року Мор'є, Ламбаль i Плангенуаль було об'єднано в новий муніципалітет Ламбаль-Армор.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 393 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 982,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мор'є на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мор'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор